Куп Радивоја Кораћа је 2005. године одржан као национални кошаркашки куп Србије и Црне Горе. Домаћин завршног турнира био је Вршац у периоду од 17. до 20. фебруара 2005, а сви мечеви су одиграни у Хали Миленијум. Титулу је освојио Рефлекс.

Завршница

Састав победника

Референце

Спољашње везе 

 Историјат

Куп Радивоја Кораћа
Спорт у Вршцу
Кошарка у 2005.